Аларба (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Комунидад-де-Калатаюд. Занимает площадь 19,07 км². Население — 155 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Web de la villa de Alarba

Муниципалитеты Сарагосы